Mors steht für:

 Mors (Mythologie), der personifizierte Tod in der römischen Mythologie
 (341520) Mors-Somnus, Planetoid im Kuipergürtel
 Mors (Insel), dänische Insel
 Mors (Getränk), russisches Saftgetränk
 Mors M1939, polnische Maschinenpistole
 Automobiles Mors, französischer Automobilhersteller
 das Gesäß in der norddeutschen Umgangssprache, siehe Gesäß #Andere Bezeichnungen

Mors ist der Familienname folgender Personen:
 Antonius Mors († um 1562), niederländischer Orgelbauer 
 Egbert-Jan ter Mors (* 1941), niederländischer Fußballspieler
 Frederick Mors (1889–nach 1916), österreichischer Serienmörder
 Harald Mors (1910–2001), deutscher Militär
 Joachim Morsius (latinisiert aus Mors oder Moers; 1593–1644), deutscher Polyhistor
 Johann Baptist Mors (1797–1868), badischer Oberamtmann
 Jorien ter Mors (* 1989), niederländische Shorttrackerin und Eisschnellläuferin
 Martin Mors (1779–1851), badischer Oberamtmann
 Rudolf Mors (1920–1988), deutscher Komponist

MORS steht als Abkürzung für:
 Military Operations Research Society, eine Berufsorganisation

Siehe auch:
 Moers (Begriffsklärung)
 Mohrs
 Moors (Begriffsklärung)
 Mörs (Begriffsklärung)
 Morse

Abkürzung